Сламбек Тлеукабылулы Тауекел (2 апреля 1948 г.род село. Жанабет, , Павлодарская область, Казахская ССР) — советский и казахский , , кинопродюсер. Заслуженный деятель Казахстана (2003). Кавалер орденов «Курмет» и «Знак Почёта». Профессор Кафедра кино и ТВ Казахский национальный университет искусств (2014).

Биография 
 Сламбек Тауекел родился 2 апреля 1948 года в селе «Жанабет» бывшая Михайловка Железинского района Павлодарской области.
 Окончил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) в 1971 году. Окончил факультет организатора кино и телевидения.
 Член Союза кинематографистов СССР (1977).

Трудовой деятельности 
 После окончания института работал на разных должностях по организации кинопроизводства на киностудии «Казахфильм» - директором объединения мультипликации, начальником отдела кинопроизводства Казкинокомитета, заместителем (первым заместителем) директора, затем директором киностудии «Казахфильм» (с совмещением обязанностей заместителя председателя Госкино РК с 1973 по 1991 год).
 С 2001 по 2004 год - сопредседатель АО «Казахкинофест», исполнительный директор Гос. фонда поддержки культуры и искусства РК, первый заместитель председателя правления - генеральный продюсер АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан».
 С 2004 по 2005 год - председатель комитета информации и архивов Министерства культуры, информации и спорта РК, вице-президент, художественный руководитель и главный редактор АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова.
 2006 — 2008 г.г. Работал над созданием двухсерийного худ. фильма «Махамбет» (автор сценария - О. Сулейменов).
 В разные годы С. Тауекел неоднократно избирался членом правления и секретариата Союза кинематографистов Казахстана.

Творчество 
 Первый свой художественный фильм «Батыр Баян» снял в 1993 году по одноименной поэме М. Жумабаева.
 С 1991 по 2004 год снял ряд документальных фильмов: «Здравствуй, Наурыз!» (совместно с режиссером С. Жармухамедовым); «Потерянный край», «Гимн юрте», «Асанали» (совместно с И. Вовнянко) и другие.
 Режиссер:
 2006 г. Красная полынь (Казахстан)
 1991 г. Наурыз (документальный)
 Сценарист:
 1975 г. Солнечный зайчик (анимационный)

Награды 
 1986 — Орден «Знак Почёта» (СССР)
 2003 — Присвоено почетное звание «Заслуженный деятель Казахстана» (за заслуги в области казахского киноискусства)
 2011 — Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан»
 2013 — Почетный гражданин Железинского района.
 2013 — Почетный профессор Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова
 2016 — Орден Курмет (за заслуги в развитии отечественного киноискусства)
 Награжден Почетным нагрудным знаком министерства культуры «Мәдениет қайраткері».

Примечания 

Выпускники ВГИКа
Выпускники экономического факультета ВГИКа
Члены Союза кинематографистов СССР
Персоналии:Казахфильм
Преподаватели Казахского национального университета искусств